Villa Buchler bezeichnet zwei Villen in Braunschweig:
 die 1854 erbaute, 1944 zerstörte und 1966 abgerissene Villa Petritorwall 25, siehe Villa Buchler (Petritorwall)
 die 1890 erbaute Villa Löwenwall 19, siehe Villa Buchler (Löwenwall)